Die Iserbrook war eine Brigg, die 1853 bei Hamburg gebaut wurde und 1880 bei Sydney gesunken ist.

Schiffsmaße 
Im Hamburger Bielbrief vom 14. November 1853 sind für die Iserbrook folgende Maße angegeben:
 Länge über Kiel                      = 105,00 Hamburger Fuß (30,03 m)
 Größte Breite                        =  22,11 Hamburger Fuß (6,32 m)
 Höhe (Bauchdiele bis Verdeckplanken) =  13,70 Hamburger Fuß (3,92 m)
 Tragfähigkeit                        =  90 Hamburger Kommerzlasten

Geschichte 

Die Iserbrook wurde auf der Reiherstiegwerft unter der Leitung von Joachim Eduard von Somm gebaut und lief 1853 mit der Baunummer 10 vom Stapel. Ersteigner war das Handelshaus Joh. Ces. Godeffroy & Sohn des Hamburger Kaufmanns Johan Cesar Godeffroy. Das Schiff trug den Namen nach zu dieser Zeit westlich außerhalb von Hamburg gelegenen Ländereien der Familie Godeffroy. Das Gebiet wurde 1951 der Hamburger Stadtteil Iserbrook.

Mit der Brigg fanden zunächst Fahrten nach Australien, Neuseeland und Südamerika statt. Vom Heimathafen Hamburg wurden vorwiegend Auswanderer befördert, auf den Rückfahrten Handelsgüter. Im Jahr 1859 fuhr das Schiff unter chilenischer Flagge mit dem Namen Inca, im Frühjahr 1860 erfolgte die Rückbenennung in Iserbrook. Ab 1872 setzen Joh. Ces. Godeffroy & Sohn die Brigg strategisch zur Erweiterung ihres Handelsnetzes im Westpazifik ein. Unter Kommando von G. C. Levison wurden von Bord der Iserbrook Händler auf den Inseln der Karolinen und dem späteren Bismarck-Archipel (Gazelle-Halbinsel) gelandet, um dort ständige Niederlassungen zu errichten. Die Brigg leistete ferner Hilfsdienste zur Erweiterung des hauseigenen Museums von Godeffroy & Sohn. Auf einer Fahrt im zweiten Quartal 1873 war der Ethnograph und Biologe Johann Stanislaus Kubary an Bord.

Durch Verkauf im Jahr 1874 bekam die Iserbrook einen australbritischen Eigner. Sie wurde nun vorwiegend in der Perlfischerei und zur Bêche-de-mar-Produktion eingesetzt. Im Dezember 1878 brach während eines Hafenaufenthaltes in Sydney ein Feuer an Bord aus, forderte das Leben des Kapitäns und gipfelte in einer Explosion. Das infolge des Unglücks gesunkene Schiff wurde gehoben und wieder instand gesetzt. Am 30. Januar 1880 sank die Iserbrook vor Mrs Macquarie’s Chair im Haupthafen von Sydney erneut. Nach einem Versuch im Juli 1880, das nicht wieder geborgene Wrack per Auktion zu verkaufen und nach Heben eines Teils der Ladung wurden die Überreste der Brigg im Oktober des Jahres gesprengt.

Kapitäne 

Auf dem Schiff sind verschiedene Kapitäne gefahren. Im Einzelnen waren es:

 1853–55 J. J. Krüger
 1855–60 Fried. Koch
 1861 J. H. W. Steinholz
 1863 P. Schinkel
 1865–69 F. M. Schultze
 1869–70 J. J. F. Meyer
 1872–74 Georg Christoph Levison
 1874 Joseph Frazer
 1878 Alfred Martin
 1878 Daniel Ames

Fahrten 
Mit dem Schiff wurden von Hamburg aus Fahrten nach Südamerika und in das Gebiet um Australien unternommen. Nach dem Wechsel des Eigners, ab 1874, wurden mit der Iserbrook Fahrten im pazifischen Raum durchgeführt.

Schiffe von Joh. Ces. Godeffroy & Sohn

Einzelnachweise 

Brigg
Frachtsegler
Reiherstiegwerft
Schifffahrt (Hamburg)
Schiffsverlust 1880